Feuerbachhaus bezeichnet:
 das Feuerbachhaus (Speyer), ein der Familie Feuerbach gewidmetes Museum in Speyer
 das Feuerbachhaus (Ansbach)